Андреј Нахтигал (Сподње Гамељне, 4. септембар 1942 — 21. март 2018) био је југословенски и словеначки глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е
|-
| 1966. || -{Geronimo und die Räuber}- (ТВ филм) || Мигуел
|-
| 1967. || Невидљиви батаљон || Стефан
|-
| 1969. || Дружина Сињега галеба (ТВ мини серија) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1970. || Са друге стране || Муре
|-
| 1972. || Слике из живота ударника || /
|-
| 1972. || Валтер брани Сарајево || Хуберт
|-
| 1973. || Бегунац || Белогардист
|-
| 1974. || Валтер брани Сарајево (ТВ серија) || Хуберт
|-
| 1975. || Дивота прашине || /
|-
| 1976. || Беле траве || /
|-
| 1976. || Капелски кресови (ТВ серија) || Албин
|-
| 1977. || Марија (ТВ серија) || -{Unterscharführer Römer}-
|-
| 1977. || Акција стадион || -{Untersturmführer}- 
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1980. || Тајна Николе Тесле || /
|-
| 1982. || Непокорени град (ТВ серија) || -{Oberscharführer}-
|-
| 1982. || Расељено лице || /
|-
| 1983. || Дах || /
|-
| 1984. || Године одлуке || /
|-
| 1985. || Наш човек || /
|-
| 1985. || -{Christophoros}- || /
|-
| 1986. || Ловац против топа (ТВ филм) || Инспектор аустријске полиције
|-
| 1989. || Кафе Асториа || Полицајац
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.е
|-
| 2003. || Под њеним прозором || Мирко
|-
| 2004. || Дело освобаја || Фриенд Јанез
|-
| 2008. || Хит полетја (ТВ филм) || /
|-
| 2008. || Ембрио (кратки филм)|| /
|-
| 2009. || Кандидатка ин шофер (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.е
|-
| 2010. || Преписани (ТВ серија) || Генерал Цирил Арко
|-
| 2012. || Шангхај || Беким
|-
| 2014 2015. || Наш всакдањи крухек (ТВ серија) || Боштјан
|-
| 2015. || Усодно вино (ТВ серија) || Еди Бан 
|-
| 2015. || Јулија и Алфа Ромео || Радо
|-
| 2016. || Говеја пострв || /
|-
| 2016. || Такле мамо (ТВ серија) || Стефан Божич
|-
| 2016. || -{Nighthawk}- (кратки филм)|| /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1942.
Умрли 2018.
Словеначки глумци
Југословенски глумци